Purbeck-eiland, een schiereiland in het Engelse graafschap Dorset
 Purbeck (district), een district in het Engelse graafschap Dorset
 Purbeck (geologie) (Purbeck-marmer), een kalksteenvorm uit het bovengenoemde schiereiland